Juan de Borja Llançol de Romaní (1470-1500), cardinal espagnol ;
 Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (1470-1511), cardinal espagnol ;
 Roderic Llançol i de Borja (1431-1503), religieux espagnol, pape sous le nom d’Alexandre VI.
Patronyme hispanique